De Waele ist der Familienname folgender Personen:
 Bert De Waele (* 1975), belgischer Radrennfahrer
 Ellen De Waele (* 1973), belgische Filmproduzentin
 Maurice De Waele (1896–1952), belgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Dewaele